Niemcy:
 Jettenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Jettenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Jettenbach – rzeka, dopływ Klöpferbach